Trávník bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Trávník (Cvikov), Ortsteil von Cvikov, Okres Česká Lípa
 Trávník, Ortsteil von Kroměříž, Okres Kroměříž
 Trávník, Grundsiedlungseinheit von Letovice, Okres Blansko
 Trávník (Osice), Ortsteil von Osice, Okres Hradec Králové 
 Trávník, Ortslage von Uherčice u Hustopečí, Okres Břeclav

siehe auch
 Travnik (Begriffsklärung)
 Trávníky